Терновое (Острогожский район):

 Терновое — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Терновое — посёлок в Подгоренском районе Воронежской области.